Edelmann je příjmení.

Některé osobnosti s tímto příjmením:
 Václav Edelmann z Brosdorfu (zemřel 1582) – olomoucký měšťan, obchodník a finančník
 Edelmannův palác v Olomouci
 Jean-Frédéric Edelmann – alsaský hudební skladatel
 Heinz Edelmann (1934–2009) – výtvarník, viz Beatles
 Miloš Edelmann (* 1949) – český hokejista
 Petra Edelmannová (* 1975) – česká politička

podobné příjmení
 Edelman (rozcestník)

Německá příjmení
Židovská příjmení